Andréa Pinheiro (Belém, 7 de outubro de 1970) é uma cantora e violonista brasileira. É filha do violonista Everaldo Pinheiro.

Estudou violão popular e erudito. Iniciou a carreira profissional em 1987, apresentando-se em teatros, casas noturnas e festivais de música. 

De 1994 a 2000 foi a cantora oficial da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP).

Discografia 
 Made in Pará II
 Quintas Culturais
 Fiz da vida uma canção
 Canto Vital
 Mesclado
 Luiz Pardal

Cantores do Pará
Violonistas do Pará
Naturais de Belém (Pará)